Macey (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Macey (Aube) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny